Rajd Portugalii 2014 (48. Vodafone Rally de Portugal 2014) – rajd samochodowy rozgrywany w Portugalii od 3 do 6 kwietnia 2014 roku. Jest to czwarta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2014 i zarazem trzecia runda Rajdowych Mistrzostw Portugalii (CRP). Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Do udziału w rajdzie zgłosiły się cztery polskie załogi:

Rajd Portugalii w roku 2014 po raz czwarty w swojej karierze wygrał Francuz Sebastien Ogier jadący Volkswagenem Polo R WRC, który wyprzedził o ponad czterdzieści sekund Fina Mikko Hirvonena jadącego Fordem Fiestą RS WRC i o ponad minute Norwega Madsa Ostberga kierującego Citroëna DS3 WRC. Najlepszy z Polaków Szymon Komornicki zajął 45 miejsce, a Hubert Ptaszek 56 w klasyfikacji generalnej. Robert Kubica pierwszego dnia na czwartym OS-ie uderzył w drzewo i urwał koło, korzystając z systemu Rally 2 powrócił na trasy drugiego dnia. W drugim dniu rajdu Kubica na dziewiątym OS-ie wypadł z trasy, a przy próbie powrotu spalił sprzęgło i ostatecznie wycofał się z rajdu.

Sebastien Ogier wygrywając 11 OS zapewnił 200 zwycięstwo oesowe dla Volkswagena Polo R WRC, w mistrzostwach świata na 307 zaliczonych odcinków specjalnych. Podczas rajdu swoje pierwsze zwycięstwo osowe zapewnił Hyundaiowi i20 WRC Dani Sordo.

Lista uczestników

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS16

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja generalna po 4 rundach 
 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

Przyznawane są także punkty za odcinek specjalny zwany Power Stage: za zwycięstwo 3, drugie miejsce 2 i trzecie 1 punkt.

Klasyfikacja zespołów po 4 rundach

Wynik WRC-2 po 4 rundach

Wynik WRC-3 po 4 rundach

Wynik Junior WRC

Życiorys 
Oficjalna strona Rajdu Portugalii 2014

Przypisy 

2014
Portugalia
2014 w Portugalii